Termin PDK ima više značenja.

 (Piruvat dehidrogenaza (acetil-transfer)) kinaza, enzim
 Serin/treonin-specifična proteinska kinaza, enzim